Pamir se poate referi la:

 Munții Pamir situați în Asia Centrală.
 Râul Pamir din  Asia Centrală.
 Pamir (navă) maritimă germană.
 Pamir (militar) echipament militar elvețian.